Big River (grande rivière en anglais) peut signifier :

Localités

Australie 
 Big River, rivière de l'État de Victoria.

Canada 
 Big River, une localité du Nouveau-Brunswick ;  
 Big River, une ville de la Saskatchewan.
 Big River, une rivière du Labrador.

États-Unis 
 Big River, un sous-affuent du Mississippi ;  
 Big River, une localité de Californie ;  
 Mendocino, une localité de Californie, autrefois appelée Big River.

Nouvelle-Zélande 
 Big River, rivière de la région du Southland ;  
 Big River, rivière de la région de Tasman ;   
 Big River, rivière de la région de West Coast.

Musique 
 Big River, une chanson de Johnny Cash sortie en 1958 ;  
 Big River, une comédie musicale de 1985 ;  
 Big River, un album de Jimmy Nail sorti en 1995 ;  
 Big River, une chanson de Jimmy Nail ;  
 Big River, un album de Troy Cassar-Daley sorti en 1999.

Cinéma et télévision 
 Big River, un film de 2006.

Voir aussi   
  ;  
 La grande rivière (Big River en anglais), un épisode de la série Dora l'exploratrice ;  
 Rio Grande, un fleuve nord-américain dont le nom se traduit par Grande Rivière ;  
 Fleuve Mississippi, un fleuve américain dont le nom signifie Grande Rivière.

Homonymie de toponyme